Hima peut désigner :
 les Hima, une population de la République démocratique du Congo et d'Ouganda ;
 , un site préhistorique de la province de Najran (sud de l'Arabie saoudite), où l'on a trouvé des pétroglyphes et des outils de gravure datant de  à quelques siècles ;
 Hama Hima Souley, une personnalité nigérienne ;
 Humat Al-Hima, l'hymne national de la Tunisie ;
 Yacine Hima, un footballeur algérien ;

Notes et références